Miejscowości w Polsce:
 Witoszów Dolny
 Witoszów Górny